Houston Dynamo este o echipă de fotbal din Major League Soccer.

Lot Curent 
Accesat la 28 iulie 2017.

Note

Legături externe 
 Houston Dynamo Official Website
 Texian Army — Houston Dynamo Supporters 
 El Batallon — Houston Dynamo Supporters
 Official Houston Dynamo board, courtesy of BigSoccer
 Dynamo Planet: Social Network and News Hub for Houston Dynamo 

Cluburi de fotbal din SUA
Fondări în 2005